Lodge steht für:

 Lodge, Unterkunft für Naturerlebnisse, siehe Schutzhütte
 Lodge (Unterkunft), Art der Hotelunterkunft

geographische Objekte:
 Lodge (Illinois), Ort in den Vereinigten Staaten
 Lodge (South Carolina), Ort in den Vereinigten Staaten
 Lodge (Virginia), Ort in den Vereinigten Staaten
 Lodge (St. Kitts), Ort in St. Kitts und Nevis
 Lodge Rock, Klippenfelsen vor dem Grahamland, Antarktika
 Kabassa Lodge, ehemalige Residenz des sierra-leonischen Präsidenten

The Lodge steht für:
 The Lodge, Wohnsitz des australischen Premierministers
 The Lodge (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet in Bedfordshire
 The Lodge (Fernsehserie), britische Fernsehserie
 The Lodge (2019), amerikanisch-britischer Film von Veronika Franz und Severin Fiala 

Lodge ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Lodge (1854–1937), britischer Mathematiker

 Emma Lodge (* 1992), kanadische Biathletin
 Gonzalez Lodge (1863–1942), US-amerikanischer Klassischer Philologe
 Harry Lodge (* 1967), britischer Radrennfahrer

 John Lodge (* 1945), britischer Bassist, Mitglied von The Moody Blues
 John Davis Lodge (1903–1985), US-amerikanischer Politiker
 Oliver Lodge (1851–1940), britischer Physiker
 Reni Eddo-Lodge (* 1989), britische Kolumnistin und Schriftstellerin
 Richard Lodge (1855–1936), britischer Historiker
 Stuart Lodge (* 1988), kanadischer Biathlet
 Thomas Lodge (1558–1625), englischer Dramatiker

Siehe auch
 Loge
 Loggia